La Schola cantorum (chœur papal) : l'école attachée au chœur papal, au Moyen Âge
 La Schola Cantorum de Paris en France.
 La Schola Cantorum de Bâle en Suisse.
 La Schola Cantorum londiniensis à Londres (ensemble vocal).
 La  (chœur d'enfants et de jeunes gens financé par la Ville de Leipzig, en Allemagne).
 Schola Cantorum, groupe musical italien.